Лицензия BSD ( — Программная лицензия университета Беркли) — лицензионное соглашение, впервые применённое для распространения UNIX-подобных операционных систем BSD.

Существуют две основные версии лицензии BSD, которые необходимо различать: «оригинальная» и так называемая «модифицированная» (вторую в англоязычной литературе часто называют New BSD License).

Эти лицензии были подвергнуты ряду изменений, породив множество лицензий, обобщённо именуемых «лицензии типа BSD». В настоящее время лицензии типа BSD являются одними из самых популярных лицензий для свободного программного обеспечения и используются для многих программ (помимо BSD-версий UNIX, для которых лицензия BSD была изначально создана).

Права на исходный дистрибутив BSD официально принадлежат «попечителям университета Калифорнии» () — управляющему органу университета Калифорнии. Причина этого заключается в том, что BSD был разработан в кампусе Беркли университета Калифорнии. Это указание изначальных прав сохранилось в современных версиях BSD (NetBSD, FreeBSD, OpenBSD, DragonFly BSD).

Текст 
Текст лицензии считается общественным достоянием и может быть изменён без каких-либо ограничений.

Текст лицензии можно использовать в качестве лицензионного соглашения для вновь созданного программного обеспечения. Для программ, которые уже распространяются с таким же лицензионным соглашением на другом (в частности — английском) языке, юридическую силу имеет именно соглашение на этом языке, а его перевод на русский может использоваться лишь в ознакомительных целях.

Совместимость с проприетарными лицензиями 
Лицензия BSD допускает проприетарное коммерческое использование ПО. Для ПО, выпущенного под этой лицензией, допускается встраивание в проприетарные коммерческие продукты. Работы, основанные на таком ПО, даже могут распространяться под проприетарными лицензиями (но всё же обязаны соответствовать требованиям лицензии). Наиболее заметные примеры таких программ — использование сетевого кода BSD в продуктах корпорации Microsoft, использование многих компонентов FreeBSD в операционной системе Mac OS X, а также использование ядра FreeBSD для создания PlayStation 4.

Можно применять к распространяемому продукту одновременно лицензию BSD и какую-то другую. Например, так было с самыми ранними версиями самой BSD, которая включала проприетарные материалы из AT&T.

Пункт о рекламе UC Berkeley 
Исходная лицензия BSD имела дополнительный пункт, который требовал от авторов всех работ, производных от работы под лицензией BSD, включения упоминания исходного источника. Этот пункт в оригинальной лицензии шёл под номером 3 и выглядел в переводе с английского примерно так:

3. Все рекламные материалы, ссылающиеся на возможности или использование этого ПО, должны демонстрировать следующее уведомление:
 Этот продукт включает ПО, разработанное Университетом Калифорнии, Беркли и помогавшими лицами.

Этот пункт подвергся критике со стороны Ричарда Столлмана на основании того, что многие разработчики не ограничивались простым добавлением уведомления и не копировали этот пункт дословно. Они заменяли «Университет Калифорнии» названием своей организации или просто собственным именем. В результате, если операционная система включала много подобного ПО, её реклама (со всеми необходимыми упоминаниями) могла вызвать серьёзные затруднения. Столлман упоминает требование показа 75 таких уведомлений в лицензии NetBSD версии 1997 года. Кроме того, этот пункт создаёт юридические проблемы для тех, кто хочет использовать лицензированное под BSD программное обеспечение под лицензией GPL, поскольку пункт о рекламе несовместим с условиями GPL, которые не допускают включения дополнительных ограничений помимо тех, которые уже присутствуют в самой GPL.

После двух лет дискуссий декану Университета Калифорнии Хэлу Вариану удалось убедить руководство Беркли, и пункт о рекламе был удалён из текста официальной лицензии BSD 22 июля 1999 года. Другие дистрибутивы BSD также удалили этот пункт.

Исходная лицензия теперь иногда упоминается как «старая BSD» или «4-пунктовая BSD», в то время как современную версию лицензии BSD называют «новая BSD», «модифицированная BSD» или «3-пунктовая BSD».

Лицензии типа BSD 
Широко применяются несколько свободных или открытых лицензий, произошедших от BSD или аналогичных ей.

 Существует лицензия типа BSD из 2 пунктов (с удалённым третьим пунктом, запрещающим использование имени держателя авторского права в целях продвижения). Удаление этого пункта делает лицензию эквивалентной по функциональности с лицензией MIT. Это — единственная лицензия типа BSD, допущенная для использования некоторыми библиотеками KDE.
 FreeBSD также использует лицензию из 2 пунктов с дополнительным утверждением в конце о том, что взгляды контрибьюторов не являются официальными взглядами проекта FreeBSD. 
 FreeBSD также предоставляет FreeBSD Documentation License — лицензию, аналогичную более поздней BSD Documentation License, которая содержит специфичные для документации условия.
 Лицензия Массачусетского Технологического Института (лицензия MIT) основана на лицензии BSD, в ней большинство пунктов удалено и добавлено явное разрешение на сублицензирование и продажу.
 OpenBSD использует лицензию, созданную по подобию лицензии ISC, «эквивалентной 2-пунктовой лицензии BSD с удалением пунктов, являющихся излишними в соответствии с Бернской конвенцией».
 Открытая лицензия Университета штата Иллинойс объединяет текст лицензий BSD и MIT и аналогична 3-пунктовой лицензии BSD.
 Xiph.Org использует 3-пунктовую лицензию, не имеющую значительных отличий от новой лицензии BSD, для бинарных библиотек в различных своих проектах.
 Общественная лицензия Microsoft — «как лицензия типа BSD, но запрещает смену лицензии, если код распространяется в виде исходных текстов».
 Открытая лицензия Internet2 — ещё одна либеральная лицензия, хотя, пока что, она не получила широкого применения.
 Чистая лицензия BSD (Clear BSD License) добавляет условие, явно утверждающее, что она не предоставляет вам никаких патентных лицензий.

Примечания

Литература

Ссылки 

 Шаблон лицензии «The BSD 3-Clause License» (также известная под названием «New BSD License»)
 Шаблон лицензии «The BSD 2-Clause License»
 
 
 

BSD
BSD